Speer peut désigner :

Patronyme
 
 Andreas Speer (1957- ), philosophe allemand ;
 Bill Speer (1942-1989), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Daniel Speer (1636-1707), compositeur allemand ;
 Dieter Speer (1942-), biathlète est-allemand ;
 Richard Speer, producteur de cinéma québécois.

Toponyme

 le Speer, sommet des Alpes suisses dans les Préalpes appenzelloises, à 1950 m d'altitude, dans le canton de Saint-Gall.